HMS Edinburgh es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Edinburgh (16), crucero ligero de la clase Town.
 HMS Edinburgh (D97), destructor Tipo 42.
 HMS Edinburgh (fragata Tipo 26), futura fragata Tipo 26.
Edinburgh, HMS